Antiryad Gx es un motor de videojuego 2D y 3D, multiplataforma y multinúcleos.

Características Principales 

 Completo motor gráfico 2d y 3d.
 Editor integrado y herramientas.
 Partículas, agua y efectos volumétricos de niebla.
 Rápido sistema de colisiones.
 Sombras en tiempo real.
 Generador de mapas de luz.
 Códec de video para sistemas móviles y escritorios.
 Completo framework de videojuegos.
 Motor de red.
 Modularidad, otros middlewares como motor 3D, física, lenguaje de script o biblioteca de red pueden ser conectados.
 API simplificada y documentada completamente independiente de la plataforma.
 Los lenguajes soportados son C, C++ y Gel (secuencia de comandos incrustada rápida y simple).
 Desarrollar una vez para varias plataformas.
 Gratis con licencia estándar.

Antiryad Gx se utilizó para crear más de 40 proyectos por parte de varias compañías y organizaciones.

Enlaces externos 

 Web Oficial

Motores de videojuegos